Obsah v geometrii vyjadřuje velikost (míru) plochy dvojrozměrného obrazce.

Pojem Obsah může dále znamenat:
 obsah (text) - struktura stati, sepsaná po napsání, jako pomůcka při čtení pro orientaci v dlouhém textu
 Obsah státních map velkého měřítka
 Obsah GC
 Obsah a primitivní část polynomu

Externí odkazy